Никола́й Никола́евич Сироти́нин:
 Сиротинин, Николай Николаевич (1856—1921) — секретарь Саратовской Городской думы, член партии эсеров. Отец Н. Н. Сиротинина.
 Сиротинин, Николай Николаевич (1896—1977) — советский патофизиолог, член АМН СССР.